Hora
Hora (canção)
Hora (dança)
Hora (mitologia)

Ver também
Horas - na mitologia grega, as deusas da ordem da natureza e das estações

Desambiguação